Waal este numele unui număr de cursuri de apă sau localități europene.

Localități
 Waal, un sat în provincial Olanda de Sud
 Waal – un oraș în Bavaria, Germania
West Maas en Waal – oraș în provincial Gelderland, Olanda

Cursuri de apă
 Waal, unul dintre brațele Rinului din Olanda
 Brațul Waal, un braț secat al râului Waal din provincial Olanda de Sud. 

De Waal este un nume de familie purtat de: 

Alex de Waal, antropolog britanic
Frans de Waal (născut în 1948), etnograf olandez
Pieter de Waal (1899—1977), commandant militar sud-african
Rein de Waal (1904—1985), jucător olandez de hockey 
Simon de Waal (născut în 1961), scriitor olandez
Thomas de Waal, jurnalit britanic.